Das Patrozinium des heiligen Dionysius von Paris tragen folgende Kapellen und Kirchen:

Belgien 
 St. Denis, Lüttich

Deutschland 
 St.-Dionysius-Kirche (Adensen), Niedersachsen
 St. Dionysius (Buke) in Altenbeken-Buke
 St.-Dionysius-Kirche (Bad Fallingbostel)
 St. Dionysius (Oos) in Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Klosterkirche St. Dionysius und St. Petrus, Banz, Bad Staffelstein, Bayern
 St. Dionysius (Bachra), Thüringen
 St. Dionysius (Baumberg)
 St. Dionysius (Belm)
 St. Dionysius (Bentfeld)
 St. Dionysius (Bissendorf)
 Dionysiuskirche (Bremerhaven-Lehe)
 Dionysiuskirche Wulsdorf (Bremerhaven-Wulsdorf)
 St. Dionysius (Dagebüll)
 Dionysiuskirche (Debstedt)
 Dionysiuskirche (Kirchderne) in Dortmund-Kirchderne, Nordrhein-Westfalen
 St. Dionysius (Duisburg-Serm), Nordrhein-Westfalen
 St. Dionysius (Mündelheim) in Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 St. Dionysius in Durmersheim, Baden-Württemberg
 St. Dionysius (Düsseldorf) in Düsseldorf-Volmerswerth, Nordrhein-Westfalen
 St. Dionysius (Enger), Nordrhein-Westfalen
 St. Dionys und Nothelfer (Ensdorf), Bayern
 St. Dionysius (Salomonsborn) in Erfurt-Salomonsborn, Thüringen
 Marktkirche St. Dionys (Eschwege), Hessen
 St. Dionysius (Borbeck) in Essen-Borbeck, Nordrhein-Westfalen
 St. Dionysius (Mettenbach) in Essenbach, Bayern
 Stadtkirche St. Dionys (Esslingen am Neckar), Baden-Württemberg
 St. Dionysius (Virnsberg), Bayern 
 St. Dionysius (Frankfurt-Sindlingen), Hessen
 St. Dionysius (Frelenberg)
 Stadtkirche St. Jakob und St. Dionysius (Gadebusch)
 St.-Dionysius-Kirche Gailingen am Hochrhein
 St. Dionysius (Gondenbrett), Rheinland-Pfalz
 Sankt Dionysius (Grafschaft-Ringen)
 St. Dionys in Grashausen, Landkreis Eichstätt
 Dionysiuskirche (Grunbach), Baden-Württemberg
 St. Dionysius in Haßmersheim, Baden-Württemberg
 St. Dionysius (Havixbeck)
 St. Dionysius (Vlatten), katholische Kirche in Heimbach-Vlatten (Eifel)
 St. Dionysius (Heppendorf), Rhein-Erft-Kreis
 St. Dionysius (Holle)
 St. Dionysius (Hundeshagen)
 St. Dionysius (Doveren) in Hückelhoven-Doveren
 St. Dionysius in Hürth-Gleuel, Rhein-Erft-Kreis
 St. Dionysius (Igel)
 St. Dionysius (Jengen-Eurishofen)
 St. Dionysius (Keldenich) in Kall, Kreis Euskirchen
 St. Dionysius (Kelkheim-Münster), in Münster (Kelkheim), Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Dionysiuskirche (Kerken-Nieukerk)
 St. Valentinus und Dionysius in Kiedrich
 St. Dionysius (Rahrbach) in Kirchhundem-Rahrbach, Nordrhein-Westfalen
 St. Dionysius (Kleinenbroich)
 Dionysius-Kirche (Kolenfeld)
 St. Dionysius (Köln), Nordrhein-Westfalen
 St. Dionysius (Krefeld)
 St. Dionysius (Kruft)
 St. Dionysius (Kühndorf)
 St. Dionys (Lehmke)
 St. Dionysius (Lindhorst)
 St. Dionysius (Bökenförde) katholische Kirche in Lippstadt-Bökenförde, Nordrhein-Westfalen
 St. Dionysius (Lissendorf), Rheinland-Pfalz
 St. Dionysius (Seppenrade) in Lüdinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Dionysius-Kirche (Möbisburg), Thüringen
 Stadtpfarrkirche St. Dionysius (Neckarsulm), Baden-Württemberg
 St. Dionysius (Nettelrede)
 St. Dionysius (Niedersgegen)
 St. Dionysius (Capelle) in Nordkirchen-Capelle
 St.-Dionysius-Kirche (Adensen) in Nordstemmen-Adensen
 St. Dionysius (Nordwalde)
 St. Dionysius (Oberbeuren)
 St. Dionysius (Rottershausen) in Oerlenbach-Rottershausen
 St. Dionysius (Elsen) in Paderborn
 Katholische Pfarrkirche St. Dionysius Pipinsried in Altomünster-Pipinsried 
 St. Dionysius (Preußisch Oldendorf)
 St. Dionysius (Recke)
 St. Dionysius (Rheine)
 St. Dionysius (Rhens), katholische Kirche in Rhens (Rheinland-Pfalz)
 Evangelische Dionysiuskirche in Rottenburg-Bodelshausen
 St. Dionysius und Ägidius in Schwarzenfeld, Bayern
 St. Dionysius (Sinz), Saarland
 Dionyskirche (Sittensen)
 Dionyskirche (Stadtoldendorf)
 St. Dionysii (Steimbke)
 St. Dionysius (Sandebeck) in Steinheim-Sandebeck
 Dionyskirche (St. Dionys)
 St. Dionysius (Steinthaleben)
 St. Dionysius (Sulmingen)
 St. Dionysius (Thülen)
 Dorfkirche Trebnitz (Könnern)
 St. Dionysius (Trierweiler)
 St. Dionysius (Waldalgesheim)
 St. Dionysius (Waldorf)
 Alte Kirche Welbergen und St. Dionysius (Welbergen)
 Sankt Dionysius Areopagita in Wendhausen
 Dionysiuskirche (Hamelwörden) in Wischhafen, Niedersachsen
 St.-Dionysius-Kirche (Asel), evangelisch-lutherische Kirche in Wittmund-Asel
 Dionysios-Kirche in Wunstorf-Kolenfeld

Frankreich 
 St-Denys (Argenteuil), Département Val-d’Oise
 St-Denis (Arnouville), Département Val-d’Oise
 St-Denis (Berville, Val-d’Oise)
 St-Denis (Chérence), Département Val-d’Oise
 St-Denis (Jouy-le-Comte), Département Val-d’Oise
 St-Denis (La Norville), Département Essonne
 St-Denis (Lichères), Département Charente
 St-Denis (Loubers), Département Tarn
 St-Denis (Montreuil-sur-Epte), Département Val-d’Oise
 St-Denis (Nadaillac), Département Dordogne
 St-Denys-du-Saint-Sacrement (Paris)
 Kathedrale von Saint-Denis

Griechenland 
 Kathedrale St. Dionysius Areopagita, Athen

Großbritannien 
 St Dionis Backchurch in London
 Kathedrale von Manchester
 St. Denys Church in Sleaford, Lincolnshire

Niederlande 
 Sint Dionysius (Rijssen) Pfarrkirche de Schildkerk Protestantse Gemeinde in Overijssel
 Sint Dionysius (Rijssen) Pfarrkirche Katholische Gemeinde in Overijssel
 Sint Dionysius (Tilburg) Pfarrkirche de GoirkeseKerk in Brabant
 Sint Dionysius (Asselt) Pfarrkirche de Rozenkerk in Limburg
 Sint Dionusius & Sint Odilia Kirche (Sweikhuizen) in Limburg
 Sint Dionysiuskerk in Schinnen
 Kirche Uithuizen

Österreich 
Kärnten
 Pfarrkirche Irschen
Niederösterreich
 Pfarrkirche Pottschach in Ternitz
Oberösterreich
 Stadtpfarrkirche Traun
Salzburg
 Pfarrkirche Bad Vigaun
Steiermark
 Pfarrkirche St. Dionysen-Oberaich

Schweiz 
 Paritätische Kirche Oberhelfenschwil, Kanton St. Gallen
 Kirche St. Dionys-Wurmsbach in der Gemeinde Rapperswil-Jona, Kanton St. Gallen
 Kirche St. Dionys in Diessenhofen, Kanton Thurgau

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)